Амедей Жибо (; 5 марта 1885, Рошфор — 18 августа 1957, там же) — французский шахматист. 

Четырёхкратный чемпион Франции (1928, 1930, 1935 и 1940).

В составе национальной сборной участник неофициальной олимпиады 1936 года.

Соавтор Ф. Лазара по знаменитой миниатюре:

Жибо — Лазар, 1924 г.

1. d4 Кf6 2. Кd2 e5 3. de Кg4 4. h3?? Ке3!
Белые сдались  (5. fe Фh4+ с матом на следующем ходу).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Выступления Амедея Жибо на неофициальных шахматных олимпиадах 

Шахматисты Франции